Deneb est un mot dérivé de l'arabe  (ðanab), qui signifie « queue ». Ce terme se retrouve utilisé en astronomie dans un certain nombre de noms traditionnels d'étoiles : un certain nombre de noms d'étoiles couramment utilisés de nos jours sont hérités de l'Antiquité, où les étoiles étaient souvent nommées en fonction de leur position au sein des constellations. Celles-ci représentaient souvent des animaux, comme le Lion ou l'Aigle et le Cygne. Dans un certain nombre de cas, l'étoile située au voisinage de la queue de l'animal s'est vue attribuer un nom traditionnel issu de l'arabe et contenant le mot deneb. On peut citer :
 Deneb, qui en général correspond à α Cygni (la queue de la constellation du cygne), mais peut aussi correspondre à ε Aquilae, ζ Aquilae (la queue de l'aigle), et η Ceti (la queue de la Baleine),
 Deneb Alett, plus connue sous le nom de Denebola correspond à β Leonis  (la queue du Lion),
 Deneb Dulfim, Deneb ehl' Del'fini, Deneb el Delphinus sont des noms se référant à ε Delphini (la queue du Dauphin),
 Deneb Al'gedi, Deneb Algedi, Deneb Algiedi correspondent à l'étoile δ Capricorni,
 Deneb Kaitos (ou Deneb Kajtos) correspondent à β Ceti,
 Deneb al' Shemali (également appelée Deneb Kaitos Schemali ou Deneb Kaitos Al Shamaliyy) correspondent à l'étoile ι Ceti,
 α Cygni est également dénommée Deneb Cygni ou Deneb el Adige,
 Deneb Algenubi est un des noms donnés à η Ceti,
 Les étoiles ε Aquilae et ζ Aquilae sont parfois appelées Deneb el Okab, et parfois distinguées par les noms Deneb al Okab Australis (ζ Aquilae) et Deneb al Okab Borealis (ε Aquilae),

Autre 
 En informatique, Deneb est le nom du cœur des Phenom X4 d'AMD pour Socket AM3 ;
 Deneb est le nom d'un navire hydrographique et océanographique allemand.

Voir aussi 
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Référence 
  N. D. Kostjuk, HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index, disponible au centre de données astronomiques de Strasbourg, Voir en ligne

Homonymie stellaire